Малика́ Махму́довна Раза́кова () (1 ноября, Карши, Узбекская ССР) — российская эстрадная певица и актриса.

Биография 
Малика родилась в городе Карши Узбекской ССР. В 1998 году Малика переехала в Уфу (Башкортостан).Лауреат конкурса «Baby-шлягер».Лауреат международного фестиваля тюркских народов «Урал моны — 2000».В 2003 году лауреат фестиваля «Татар жыры — 2003», получила статуэтку «Алтын барс».В 2003 году лауреат фестиваля «Татар жыры — 2004», получила статуэтку «Алтын барс». 

Окончила Казанский Государственный Университет Культуры и Искусств, факультете «Национальное искусство», отделение «Сольное пение». Малика поет на татарском, башкирском, узбекском, русском, турецком и английском языках.

С 5 октября 2010 года на канале «Россия 1» транслировался показ многосерийного фильма «Единственный мужчина» (режиссёр: Елена Николаева), в котором Малика сыграла одну из главных ролей — девушку по имени Туан. Съемки проходили весной-летом этого года в Москве и в городах Вьетнама. «Сыграв одну из главных ролей в фильме я получила огромное удовольствие. Да, было не легко, но это компенсировалось огромным желанием поскорей увидеть конечный результат», — сказала Малика.

В настоящее время учится в Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).

Дискография 
 Дискография Малики

Интервью 
Известная в Татарстане певица Малика Разакова, исполнившая главную роль вьетнамской девушки Туан в сериале «Единственный мужчина», поделилась с корреспондентом ИА «Татар-информ» впечатлениями о своей первой работе в кино. (Казань, 18 октября 2010 года, «Татар-информ», Мария Кирюхина)

Певица Малика представила Татарстан на фестивале поп-рок музыки в Турции. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила сама певица. (Казань, 18 октября 2010 года, «Татар-информ», Мария Кирюхина)

Примечания

Ссылки 
 Малика Разакова на сайте журнала «Афиша»
 Группа «Малика» на сайте Shurf.ru